Нове може да се односи на:

 Нове, град у Пољској
 Нове (Виченца), насеље у Италији
 Нове (роман), роман